Пушкины:

 Пушкины — русский дворянский род, происходящий от легендарного выходца «из немец» Ратши.
 Пушкины — белорусский шляхетский и дворянский род герба «Шелига».